Hollós Ilona (1908–1976) színésznő
 Hollós Ilona (1920–1993) énekesnő